Poder Popular (span. für Macht des Volkes) bezeichnet:

 Poder Popular (Chile), eine Bewegung für direkte Demokratie und Selbstorganisation in Chile
 Poder Popular (Kolumbien), eine politische Bewegung in Kolumbien
 Poder Popular (Lied), ein politisches Kampflied der Arbeiterklasse aus Deutschland
 Asamblea Nacional del Poder Popular, das kubanische Parlament